Trattato di York (1237) – trattato tra Inghilterra e Scozia
 Trattato di York (1464) – trattato tra Inghilterra e Scozia